Het wereldkampioenschap superbike van Assen 2022 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 23 en 24 april 2022 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Superbike

Race 1

Superpole
Álvaro Bautista werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed.

Race 2
Axel Bassani kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij herhaaldelijk de baanlimieten overschreed.

Supersport

Race 1
De race, die gepland stond over een lengte van 18 ronden, werd na 13 ronden afgebroken vanwege een crash van Marcel Brenner en Tom Booth-Amos. De race werd niet herstart; de uitslag van de race werd samengesteld op basis van de laatste sector die de coureur had voltooid. Tom Edwards werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde.

Race 2
Yari Montella werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Assen